71-й выпуск  Омлоп Хет Ниувсблад — шоссейной однодневной велогонки по дорогам бельгийской Фландрии. Гонка имела категорию 1.НС и прошла 27 февраля 2016 года в рамках UCI Europe Tour. Действующий двукратный победитель Иан Станнард из команды  участие в гонке не принял.

Участники 
В гонке приняло участие 24 команды (12 UCI WorldTeams и 12 UCI Professional Continental teams), представивших по 8 гонщиков. Общее количество вышедших на старт велогонщиков — 199.

Российские участники
 : Николай Трусов (сход)
 : Владимир Исайчев (125), Сергей Лагутин (110), Алексей Цатевич (46)

Маршрут 

Старт и финиш гонки находились в Генте. Гонщикам предстояло преодолеть 200,8 километров с тринадцатью сложными подъёмами, часть из которых с брусчатым покрытием и десятью плоскими брусчатыми участками.

В дополнение к этому присутствовали четыре некатегорийных брусчатых участка — Fiennestraat (300 м), Etikhoveplein (300 м), Gieterijstraat (200 м) и De La Kethulleplein (50 м).

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 
 
 
 

2016 год в велоспорте
Спорт в Бельгии в 2016 году
Февраль 2016 года